

Architettura
 Royal Chapel of the Mohawks a Brantford
 Capella Reale (Brighton) 
 Christ Church Royal Chapel a Deseronto
 Cappella Reale di Dreux
 Cappella Reale (Dublino) 
 Capella Reale (Granada)
 Cappella Reale di San Pietro ad Vincula a Londra
 Cappella Reale dei Savoy a Londra
 Cappella Reale a Monza
 Cappella reale dell'Assunta situata nel palazzo reale di Napoli
 Reale cappella del Tesoro di san Gennaro a Napoli
 Royal Chapel of St Katherine-upon-the-Hoe a Plymouth
 Cappella Reale (Palazzo Reale di Stoccolma)

Musica
 Chapelle royale – complesso musicale che operava nella cappella reale dei re francesi
 Capela Real – complesso musicale che operava nella cappella reale dei re portoghesi
 Cappella Reale di Rio de Janeiro – complesso musicale che operava nella cappella reale dei sovrani brasiliani
 La Capella Reial de Catalunya